Didier Le Fur (?), historien français ;
 Dominique Le Fur (1959-), joueur français de Scrabble ;
 Gildas Le Fur (1950-), chanteur français de langue bretonne ;
 Gérard Le Fur (1950-), scientifique et chef d'entreprise français ;
 Jean-Yves Le Fur (1964-), homme d'affaires français ;
 Louis Le Fur (1870-1943), juriste français ;
 Marc Le Fur (1956-), homme politique français ;
 Marie-Amélie Le Fur (1988-), athlète handisport française ;
 René Le Fur (1872-1933), médecin et militant royaliste français ;
 Yves Le Fur (1955-), conservateur du patrimoine français.

Patronyme breton